Sleeps with angels (album van Neil Young) (1994), muziekalbum van Neil Young
 Sleeps with angels (nummer van Neil Young) (1994), nummer van Neil Young